Simon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugène Simon
 Bryan Kenneth Simon
 Mark J. Simon